Henry Paget ist der Name folgender Personen:
 Henry Paget, 2. Earl of Uxbridge (1719–1769), britischer Adliger
 Henry Paget, 1. Marquess of Anglesey (1768–1854), britischer General und Staatsmann
 Henry Paget, 2. Marquess of Anglesey (1797–1869), britischer Adliger und Politiker
 Henry Paget, 3. Marquess of Anglesey (1821–1880), britischer Adliger und Politiker
 Henry Paget, 4. Marquess of Anglesey (1835–1898), britischer Adliger
 Henry Paget, 5. Marquess of Anglesey (1875–1905), britischer Adliger
 Henry Luke Paget (1853–1937), britischer Geistlicher, Bischof von Stepney 
 Henry Marriott Paget (1857–1936), englischer Maler und Illustrator